Маргарет Корт і Джуді Далтон були чинними чемпіонками, але цього разу Маргарет Корт не брала участі. 

Джуді Далтон грала в парі з Розмарі Касалс і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши пару Жель Шанфро і Франсуаза Дюрр з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Draw

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 

Жінки, парний розряд
1971 у жіночому тенісі
1971 в американському спорті